Татья́на Баку́нина:
 Бакунина, Татьяна Александровна (1815—1871) — сестра М. А. Бакунина, близкая знакомая И. С. Тургенева.
 Бакунина, Татьяна Алексеевна (по мужу Осоргина, 1904—1995) — профессор Парижского университета, историк масонства.